Der Klub Sportowy Toruń HSA ist ein polnischer Eishockeyclub aus Toruń (), der der höchsten polnischen Spielklasse, der Ekstraliga, angehört.

Geschichte 

In der Zeit beim KS Pomorzanin erreichte das Team in der polnischen Meisterschaft 1950, 1967 und 1969 den dritten Platz. Der größte Erfolg war der Vizemeistertitel 1968. Fünf Spieler des Vereins nahmen an Olympischen Spielen teil: Tadeusz Tulidziński in Oslo 1952 Józef Stefaniak, Józef Wiśniewski und Andrzej Żurawski in Innsbruck 1964 und Ludwik Czachowski in Sapporo 1972.

1990 machte sich die Eishockeysparte unter dem Namen Towimor Toruń wieder selbstständig und nahm 2001 den Namen TKH Toruń an. Aufgrund wechselnder Hauptsponsoren des Clubs änderte sich in den 1990er und 2000er Jahren der Name häufig. Nach dem Abstieg des Vereins in die 1. Liga 2010 wurde der TKH Toruń aufgelöst und auf Basis der örtlichen Eishockeyschule MKS Sokoły Toruń der Nachfolgeverein KS Toruń HSA gegründet. Dieser stieg 2011 bereits wieder in die Ekstraliga auf, musste sich aber bereits im Herbst 2012 nach 14 Spieltagen der Saison 2012/13 vom Spielbetrieb zurückziehen. Von 2013 bis 2015 spielte der KS Toruń in der I liga, der zweithöchsten polnischen Spielklasse. Nach dem Aufstieg 2015 konnte sich der Klub 2016 in der Ekstraliga halten, musste dann aber 2017 in die I liga absteigen, nachdem die Playouts gegen Stoczniowiec Gdańsk verloren wurden. Bereits 2018 gelang jedoch Rückkehr in die höchste Spielklasse, in der man 2019 den sechsten Platz und damit die Playoffs erreichte. Dort wurde dann aber im Viertelfinale gegen Rekordmeister Podhale Nowy Targ verloren.

Die zweite Mannschaft des Klubs spielt derzeit in der I liga.

Erfolge 
 Polnische Eishockeyliga: 2. Platz 1968, 3. Platz 1928, 1950, 1967, 1969, 1996
 Polnischer Eishockeypokal: Pokalsieger 2006, Pokalfinalist 2004

Saisonstatistik

Weblinks 
 Offizielle Webpräsenz des Vereines
 Offizielle Webpräsenz der Profi-Mannschaft
 Informationen zum Eisstadion Tor-Tor
 Informationen zum TKH Toruń bei hockeyarenas.net

 
Torun, Ks
Organisation (Toruń)